Val 2015 kan syfta på:

Presidentvalet i Burundi 2015
Folketingsvalet i Danmark 2015
Riksdagsvalet i Finland 2015
Regionvalet i Frankrike 2015
Knessetvalet i Israel 2015
Parlamentsvalet i Kroatien 2015
Presidentvalet i Kroatien 2014–2015
Parlamentsvalet i Lesotho 2015
Parlamentsvalet i Polen 2015
Presidentvalet i Polen 2015
Parlamentsvalet i Portugal 2015
Parlamentsvalet i Storbritannien 2015
Presidentvalet i Vitryssland 2015